Anguilla kan syfta på:

 Anguilla (släkte) – ett fisksläkte

Geografi

Anguilla 

 Anguilla, ö och brittiskt utomeuropeiskt territorium,

USA 

 Anguilla, Mississippi, ort, Sharkey County,